Corvinák, Hunyadi Mátyás híres könyvtárából, a Bibliotheca Corvinianából származó kódexek
 Corvina, integrált könyvtári rendszer
 Corvina, magyar könnyűzenei együttes
 Corvina Könyvkiadó, 1955-ben alapított könyvkiadó-vállalat
 1442 Corvina, kisbolygó
 Corvina, folyóirat